Çerkeş (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Çerkeş (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing